Подручна лига Зрењанин је једна од 29 Окружних лига у фудбалу. Окружне лиге су пети ниво лигашких фудбалских такмичења у Србији. Лига броји 16 клуба. Шампион иде директно у ВФЛ Исток, другопласирани и трећепласирани играју бараж са представницима ПФЛ Панчево за још једно место у ВФЛ Исток, а последња три тима испадају из лиге. У лигу улази по једна екипа из Општинске лиге Кикинда - Житиште и А лиге ФСГ Зрењанин, док једна екипа улази после баража који играју другопласиране и трећепласиране екипе из ових лига.

Победници свих првенстава

Клубови у сезони 2017/18.

Спољашње везе 
 Званични сајт „ФСГ Зрењанина (Фудбалски савез Града Зрењанина)“ www.fsgzrenjanin.com
 Резултати и табела „ПФЛ Зрењанин“ www.srbijasport.net

Фудбалске лиге у Србији